Brauerei Schilling steht für:

 Hirschbrauerei Schilling, Bierbrauerei in Römerstein, Baden-Württemberg
 Brauerei Schilling (Celle) (A. Schilling Getränkevertrieb), Getränkehersteller in Celle, Niedersachsen